Колонија Сан Педро има више значења:

 Колонија Сан Педро (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија Сан Педро, Ла Плака (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Педро (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Педро (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Педро (Черан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Педро (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Педро (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сан Педро (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику